Szaniawski – polskie nazwisko.

Znane osoby noszące nazwisko Szaniawski:
 Adam Tadeusz Szaniawski (XVIII wiek) – generał major wojsk koronnych.
 Aleksander Szaniawski (1813–1863) – naczelnik wojskowy powiatu bialskiego w powstaniu styczniowym.
 Alfons Szaniawski (1837-1905) – generał armii rosyjskiej, przedsiębiorca, filantrop.
 Franciszek Ksawery Szaniawski (1768-1830) – polski ksiądz, profesor w Warszawskiej Szkole Prawa, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskie­go.
 Jan Szaniawski (1903–1985) – pułkownik, oficer Armii Ludowej i Ludowego Wojska Polskiego, po II wojnie światowej w MO.
 Jan Feliks Szaniawski z Szaniaw herbu Junosza (?-1733) – biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy lwowski w latach 1717–1725, biskup diecezjalny chełmski w latach 1725–1733.
 Jerzy Szaniawski (1886–1970) – polski dramaturg, felietonista i pisarz, członek Polskiej Akademii Literatury. 
 Józef Szaniawski
 Klemens Szaniawski (1925-1990) – polski filozof. 
 Klemens Junosz Szaniawski (1849-1898) – powieściopisarz, nowelista i felietonista polski.
 Konstanty Felicjan Szaniawski herbu Junosza (1668-1732) – biskup włocławski od 1705, przeniesiony do Krakowa 3 lipca 1720, scholastyk wileński, kanonik warmiński, regent kancelarii większej koronnej, duchowny referendarz wielki litewski w 1703 roku.
 Paweł Szaniawski (ur. 1981) – polski kolarz pochodzący z Nowej Rudy, specjalizuje się w sprintach, uczestnik MŚ Juniorów.
 Stanisław Szaniawski herbu Junosza (ur. 1750, zm. 1822) – krajczy koronny 1780-1786, szambelan królewski.
 Stefan Szaniawski, Junosza-Szaniawski (1882-1943) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego.
 Witold Szaniawski (1917-2003) – polski dowódca wojskowy, podpułkownik Wojska Polskiego.

Przypisy